Wilhelm Malte steht für:

 Wilhelm Malte I. (1783–1854), deutscher Fürst, schwedischer Gouverneur in Pommern und Vorsitzender des Kommunallandtags von Pommern und Rügen
 Wilhelm Malte II. (1833–1907), deutscher Fürst